Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1987 года  прошёл со 2 по 17 декабря в Москве (СССР) по круговой системе.

В нём приняли участие 14 спортсменов из 9 стран. Победил представитель Нидерландов Герард Янсен, серебро у представителя СССР Вадима Вирного, третье место заняли представители Нидерландов Хендрик ван дер Зе и Роб Клерк.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1988 № 8
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Международные спортивные соревнования в Москве
Соревнования по международным шашкам в Москве
Спорт в России в 1987 году
Чемпионаты Европы в СССР
1987 год в Москве
1987 год в шашках
Декабрь 1987 года